Trzebień ist der Name folgender Orte in Polen: 

 Trzebień, Dorf in der Woiwodschaft Niederschlesien, deutsch Kittlitztreben; siehe: Trzebień (Woiwodschaft Niederschlesien)
 Trzebień, Wohnplatz in der Woiwodschaft Westpommern, deutsch Wegnershof; siehe: Trzebień (Recz)